8977 Paludicola – asteroide
Acrocephalus paludicola – specie di uccelli del genere Acrocephalus
Riparia paludicola – specie di uccelli del genere Riparia